Дуайт «Дьюи» Райли () — главный мужской персонаж серии фильмов «Крик», которого сыграл американский актёр Дэвид Аркетт. В пяти фильмах серии он вместе с Гейл Уэзерс и Сидни Прескотт участвует в расследовании преступлений, совершённых убийцей по прозвищу Призрачное лицо. Аркетт получил премию «Blockbuster Entertainment Awards» за исполнение роли в фильмах «Крик 2» и «Крик 3», а также премию «Teen Choice Awards» за «Лучшую экранную химию» вместе с Кортни Кокс в третьей части. Некоторыми критиками назван «самым недооценённым персонажем франшизы». Один из главных героев комедии «Очень страшное кино» офицер Дуффи Гилмор является пародией на Дьюи Райли.

События фильмов

Крик 

Дуайт «Дьюи» Райли — молодой мужчина, работающий в полиции городка Вудсборо. Неизвестный по прозвищу Призрачное лицо начинает убивать местных школьников — одноклассников его сестры Татум Райли и её подруги Сидни Прескотт, чья мать была жестоко убита годом ранее. Когда Дьюи вместе с полицией ведёт расследование убийств, в городе появляется журналистка Гейл Уэзерс; — молодые люди объединяют усилия и начинают собственное расследование. У обоих возникают романтические чувства друг к другу. В финале картины убийцы, раскрывшие себя, нападают на Дьюи, но молодой полицейский выживает.

Крик 2 

Дьюи приезжает в студенческий городок, чтобы поддержать Сидни и Ренди, а также найти убийцу после того, как во время премьерного показа фильма «Удар ножом» в местном кинотеатре убили двух студентов. После нападения в первой части Дьюи хромает, так как был задет нерв, — мужчина был вынужден оставить службу в полиции. Между тем, желая снять новый громкий репортаж, на место событий приезжает Гейл. Несмотря на то, что она нелестно описала его в своей книге, Дьюи испытывает к ней интерес: вместе они берутся за расследование, в ходе которого у них начинается роман. Бывший полицейский вновь подвергается нападению маньяка в маске и чудом остаётся жив.

Крик 3 

После расставания с Гейл Дьюи работает консультантом на съёмочной площадке фильма «Удар ножом 3: Возвращение в Вудсборо»; у него роман с актрисой Дженнифер Джоли, играющей Гейл Уэзерс. Дьюи вновь встречает Гейл — журналистка оказалась на площадке после того, как к ней обратилась полиция, расследующая убийства в Голливуде. Они все ещё неравнодушны друг к другу, и Гейл ревнует Дьюи к Дженнифер. После её гибели и очередного нападения Призрачного Лица всё встаёт на свои места, Дьюи и Гейл вновь сближаются. В финале картины мужчина делает своей возлюбленной предложение руки и сердца.

Крик 4 

После событий в Голливуде прошло 11 лет. Дьюи вернулся в родной Вудсборо и стал шерифом. Гейл и Дьюи женаты, однако Гейл не находит себе места в тихом городке, и отношения между супругами становятся напряжёнными. Это усугубляется тем, что помощник шерифа Джуди Хикс испытывает к нему явный романтический интерес. В финале картины раскрытый убийца вновь нападает на Дьюи — практически до конца ленты шериф находится без сознания.

Крик (2022) 

Спустя ещё 11 лет Дьюи ведёт одиночный образ жизни — он покинул службу в полиции Вудсборо после того, как местные жители потребовали его отставки. Сначала он вместе с Гейл уехал в Нью-Йорк, но там их отношения окончательно дали трещину — пара развелась, и Дьюи вернулся домой. Махнув на себя рукой, он коротает дни в тесном трейлере и смотрит каждый выпуск телепередачи со своей бывшей женой. Пытаясь спасти школьницу Тару Карпентер, оказавшуюся в центре новых кровавых событий, Дьюи трагически погибает.

Крик 6 

Дьюи не появляется в фильме, однако всячески упоминается со слов других персонажей. Личные и архивные фотографии Дэвида Аркетта со съёмок и его портреты в святилище были использованы в качестве дани уважения персонажу. Во время разговора Сэм с Гейл также используется его музыкальная тема.

Образ персонажа и кастинг 

Изначально Дэвид Аркетт пришёл на прослушивание на роль Билли Лумиса, но ему больше понравилась роль Дьюи. Несмотря на протесты боссов студии, Крэйвен отдал эту роль (описанного в сценарии как «мускулистый») Дэвиду, оценив энтузиазм актёра и идею переосмысления персонажа: «Это удивительный персонаж. Мне нравится играть парня, у которого есть власть, но совершенно нет уважения. И никто не ценит его, как он того заслуживает. Он хочет быть Джоном Уэйном, но он не такой. Он хочет быть жёстким парнем, но у него сердце из чистого золота». По сценарию, Дьюи погибал в конце первого фильма. Но после отзывов зрителей на тест-просмотрах режиссёр отснял дополнительную сцену для финала, в которой Дьюи увозит скорая помощь. Аркетт считал, что в Дьюи был «потенциал настоящего героя, вроде персонажей Клинта Иствуда». Главная музыкальная тема персонажа также напоминает работы Эннио Морриконе для вестернов — композитор первых четырёх фильмов франшизы Марко Белтрами намеренно провёл такую музыкальную аналогию.

Как зрители узнают из второй части, образ Дьюи в первой части вымышленной серии фильмов «Удар ножом» воплотил в жизнь актёр Дэвид Швиммер, а в фильме «Удар ножом 3: Возвращение в Вудсборо», на съёмочной площадке которого развиваются события «Крика 3», его сыграл вымышленный актёр Том Принз (в реальности — Мэтт Кислар).

Смерть персонажа в пятом фильме вызвала оживлённое обсуждение среди критиков и поклонников франшизы. Один из режиссёров фильма, Мэтт Беттинелли-Олпин, вспомнил, как они работали над этой сюжетной линией:

Режиссёр сравнил решение убить Дьюи с тем, что сделали создатели первого «Крика» на 12-й минуте фильма — убить персонажа Дрю Бэрримор: «Смерть Дьюи должна вызвать те же чувства». В марте 2022 года в интервью «Entertainment Weekly» актриса Кортни Кокс (коллега и бывшая жена Дэвида Аркетта) рассказала, как умоляла режиссёров отснять дополнительную сцену, чтобы оставить лазейку для возвращения Дьюи: «Так и было. И, кажется, в какой-то момент, они ко мне прислушались. Помню, как подошла к ним и сказала: „Я уверена, что это — большая ошибка, не оставить запасной вариант. Я понимаю, почему вы хотите это сделать — происходящее перейдёт на новый уровень серьёзности. Но разве не здорово, если в последние три минуты фильма придёт сообщение из госпиталя“. Я очень хочу, чтобы вышло именно так». По словам Беттинелли-Олпина, у самого актёра были смешанные чувства относительно судьбы своего персонажа: «Он очень нервничал из-за этого. Не думаю, что он полностью принял идею. Впрочем, как и мы сами. В воздухе витал вопрос: а правильно ли мы поступаем? Во время нашей первой беседы Дэвид повторял: „Подумайте, хорошенько обдумайте это“. Но в конце он понял: это был „Крик“. Фильм должен „показать зубы“, и это должно случиться. Ему нравится, как менялся персонаж от фильма к фильму — поэтому он согласился сниматься. Но ему было грустно. Как и всем нам».

Реакция

Награды 

Дэвид Аркетт выиграл премию «Blockbuster Entertainment Awards» в номинации «Любимый актёр фильма ужасов» в 1998 и 2001 годах за исполнение роли в фильмах «Крик 2» и «Крик 3». Также Аркетт вместе с Кортни Кокс, сыгравшей Гейл Уэзерс, выиграл премию «Teen Choice Awards» за «Лучшую экранную химию» за «Крик 3».

Критика и признание 

Курт Оглсби с портала «Horror Geek Life» назвал Дьюи «невоспетым героем франшизы «Крик». Портал «Screen Rant» поставил Дьюи на 8-е место в списке «Лучших и худших персонажей франшизы», а обозреватель Бри Томас отметила, что «франшиза не состоялась бы без этого персонажа — в нём идеально сочетаются твёрдость характера и мягкая душа». Дьюи оказался на втором месте в списке лучших персонажей фильма «Крик» 2022 года по версии Скотта Томаса с портала «Slash Film».

Пародия 

Актёр Дейв Шеридан сделал пародию на Дьюи — офицера Дуффи Гилмора в фильме «Очень страшное кино».

Примечания

См. также 
 Сидни Прескотт
 Гейл Уэзерс
 Джилл Робертс
 Кирби Рид
 Призрачное лицо

Вымышленные мужчины
Вымышленные полицейские
Персонажи фильмов
Персонажи фильмов ужасов
Персонажи кинофраншизы «Крик»